Бич, Билл ():
  (1850—1935) — профессиональный австралийский гребец.
  (род. 1953) — джазовый пианист, вокалист и педагог.
  (род. 1932) — американский музыкант.